Садо́к:

 Садок — приспособление для удерживания живыми пойманных животных, рыбы.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Садок — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Садок — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Садок — посёлок в Торжокском районе Тверской области.

Имя библейских персонажей 
Садок [евр. Цадок, краткая форма от «Он (Бог) показал Себя праведным»] — имя нескольких библейских персонажей.

 Садок (первосвященник), сын Ахитува () из рода Елеазара, сына Аарона ). Садок участвовал в событиях в Хевроне при воцарении Давида над Израилем (). Садок и Авиафар были первосвященниками во времена Давида (), причём Садок отправлял богослужение «пред жилищем Господа, что на высоте в Гаваоне» (). Афиафар и Садок приняли сторону Давида во время его бегства от Авессалома. Однако, по просьбе царя, они вместе с ковчегом завета возвратились в Иерусалим (; 19:12). Но когда впоследствии Авиафар во время заговора Адонии перешел на сторону последнего, Садок остался на стороне Соломона и по приказу Давида помазал его на царство ( и след.,32-45). Позднее Соломон сослал Авиафара в город Анафоф, в результате чего пост первосвященника вновь и окончательно перешел к потомкам Елеазара в лице Садока ( и след.; ср. Иез 44:15).
 В роде первосвященников встречается ещё один Садок, сын другого Ахитува, отец Шаллума (; Езд 7:2). Однако согл. 1Пар 9:11; Неем 11:11, Ахитув был его дедом, а имя его отца было Мераиоф.
 Отец Иеруши, матери царя Иоафама ().
 Сын Бааны, принимавший участие в восстановлении Иерусалимской стены (). Возможно, это тот же Садок, что и Садок, подписавшийся под обязательством соблюдать Закон ().
 Священник, сын Иммера (). Он также участвовал в восстановлении Иерусалимской стены.
 Книжник, которого Неемия приставил к кладовым ().
 Ученик Антигона Сохейского, основатель секты саддукеев в иудаизме.

См. также 
 Садко. Традиционно имя героя русских былин Садко склоняется сходным с именем Садок образом: «корабль Садка» и т. п.